Virus poate fi:

Virus sau particulă virală care poate produce boli infecțioase
Virus informatic, o clasă din Malware ce aparține de tehnica calculatoarelor electronice

Literatură
 Virus (roman), roman SF din 1964 de Sakyo Komatsu

Filme
Virus (film italian din 1980) (sau L'inferno dei morti viventi)
Virus (film japonez din 1980) (sau Fukkatsu no hi), bazat pe romanul din 1964
Virus (film din 1995) (sau Formula for Death)
Virus (film din 1999)
Virus (film din 2007)
Virus (film din 2019)